Überlandstraße steht für:
 Fernstraße, eine Straße von überregionaler Bedeutung für den Fernverkehr
 Außerortsstraße, die Straßenstücke außerhalb des Ortsgebiets in Deutschland
 Freilandstraße, die Straßenstücke außerhalb des Ortsgebiets in Österreich

Siehe auch:
 Hauptstraße, Landstraße, Vorfahrtsstraße